Sclerisis är ett släkte av koralldjur. Sclerisis ingår i familjen Isididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Sclerisis